Northern Football Alliance 1894–95 var den femte sæson af den engelske fodboldliga Northern Football Alliance. Ligaen havde deltagelse af tolv hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Sunderland AFC 'A', som dermed vandt ligaen for tredje sæson i træk og fjerde gang i alt.

Sunderland AFC 'A' vandt titlen på bedre målkvotient end Blyth. Men Blyth nedlagde protest med påstand om, at Sunderland havde anvendt flere Football League-spillere end tilladt i deres kamp mod Willington Athletic FC, der blev spillet 2. påskedag. Protesten blev behandlet den 14. maj 1895 på et møde afholdt på Express Hotel i Newcastle, hvor man ved afstemning besluttede at afvise protesten.

Den efterfølgende sæson blev ligaen udvidet fra 12 til 14 hold. Eftersom Trafalgar FC forlod ligaen, skulle der vælges tre nye hold. Valget faldt på Axwell Rovers FC, Birtley FC og Newcastle East End FC.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Donmouth – Northern Football Alliance

Noter 

Sæsoner i Northern Football Alliance
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895